Hudson kan syfta på 

 Hudson Motor Car Company – en biltillverkare
 Hudson Soft – en tv-spelsutvecklare

Personer
 Hudson (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Hudson (auktor) – ett auktorsnamn för flera personer

Personer med förnamnet Hudson
 Hudson Taylor (1832–1905), en betydelsefull brittisk missionär

Geografi

Antarktis 

 Cape Hudson, udde,

Kanada 

 Hudson, Québec, kommun, Montérégie, 
 Hudson Bay – vik i Nordamerika
 Hudson, Ontario – ort i Timiskaming District, Ontario

USA 

 Hudson, Florida, ort, Pasco County, 
 Hudson, Kansas, ort, Stafford County, 
 Hudson, North Carolina, ort, Caldwell County, 
 Hudson, Texas, ort, Angelina County, 
 Hudson, Iowa, ort, Black Hawk County, 
 Hudson, Illinois, ort, McLean County, 
 Hudson, Indiana, ort, Steuben County, 
 Hudson, Massachusetts, ort, Middlesex County, 
 Hudson, Maine, ort, Penobscot County, 
 Hudson, Michigan, ort, Lenawee County, 
 Hudson, New Hampshire, ort, Hillsborough County, 
 Hudson, New York, countyhuvudort, Columbia County, 
 Hudson, Ohio, ort, Summit County, 
 Hudson, Pennsylvania, ort, Luzerne County, 
 Hudson, South Dakota, ort, Lincoln County, 
 Hudson, Wisconsin, countyhuvudort, Saint Croix County, 
 Hudson, Colorado, ort, Weld County, 
 Hudson, Wyoming, ort, Fremont County, 
 Hudsonfloden – en flod i USA